Osoby o tym nazwisku:
 Günther Schmieder – niemiecki kombinator norweski
 Heinrich Schmieder – niemiecki aktor
 Julian Schmieder – niemiecki aktor
 Wolfgang Schmieder – niemiecki muzykolog i historyk muzyki